Onderdistrict in Indonesië
 Kedung Banteng (Banyumas), een onderdistrict in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kedung Banteng (Tegal), een onderdistrict in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kedung Banteng (Kedung Banteng), een plaats onderdistrict Kedung Banteng (Tegal) in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
 Kedung Banteng (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kedung Banteng (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Kedungbanteng (doorverwijspagina)